Jean Urvoy (1898-1989), peintre et graveur français ;
 Marie-Thérèse Urvoy (née en 1949), enseignante française, professeur d'islamologie, d'histoire médiévale de l'islam, d'arabe classique et de philosophie arabe ;
 Dominique Urvoy, mari de la précédente, professeur de philosophie et d'islamologie ;
 Yves Urvoy (1900-1944), officier et historien français ;
 René-Joseph Urvoy (1766-1792), bienheureux catholique français ;
 Jean-Jacques Urvoy (né en 1955), designer et psychanalyste français. 
 la famille Urvoy, famille de la noblesse française, dont sont issus :
Jacques-Olivier Urvoy de Saint-Bedan, (1780-1858), homme politique français, qui a donné son nom  à l'hôtel Urvoy de Saint-Bedan et à la rue Urvoy-de-Saint-Bedan, tous deux à Nantes, en France,
Yves Urvoy de Portzamparc (1885-1965), amiral français,
Christian Urvoy de Portzamparc (né en 1944), architecte et urbaniste français.

Le patronyme pourrait dériver d'une racine « urb », qui semble signifier « héritier ».

Voir aussi
.

Patronyme breton